Кирил Рилски може да се отнася за:

 Кирил Рилски (1825 -1895), български духовник
 Кирил Рилски (1861 -1947), български духовник